Música
 Kuràtov, òpera del compositor komi Serguei Noskov

Onomàstica

 Anatoli Aleksàndrovitx Kuràtov (1936–2014), arqueòleg soviètic i rus
 Ivan Alekséievitx Kuràtov (1839–1875), pare de la literatura komi, lingüista, traductor i poeta